The Show (1922), een film van Larry Semon en Norman Taurog
The Show (1927), een film van Tod Browning
The Show (1995), een documentaire over hiphopmuziek
The show (Dizzy Man's Band), een single van Dizzy Man's Band
The Show (Party Animals), een single van de Party Animals
The Show (televisieserie)